Droga krajowa B12 (Austria)
 Droga krajowa B12 (Niemcy)

Zobacz też